Диана Алиасхабовна Увайсова (20 января 1978 года, Махачкала, Дагестанская АССР, РСФСР, СССР) — артист камерного ансамбля. Народный артист Дагестана (2020).

Биография 
Диана Увайсова родилась 20 января 1978 года в Махачкале. Окончила Саратовскую государственную консерваторию. Работает солисткой-инструменталисткой в Дагестанской государственной филармонии имени Т. Мурадова. параллельно работает в Театре оперы и балета. Преподаёт в Махачкалинском музыкальном училище им. Г. А. Гасанова на отделении фортепиано.

Награды и звания 
 Народный артист Дагестана (05.03.2020)
 Заслуженный артист Дагестана (01.03.2013)
 Лауреат международных конкурсов.

Примечания 

Народные артисты Дагестана
Заслуженные артисты Республики Дагестан
Выпускники Саратовской консерватории
Персоналии:Дагестанский театр оперы и балета